Ян О́блак (; 7 января 1993, Шкофья-Лока) — словенский футболист, вратарь. Выступает за «Атлетико Мадрид» и является капитаном национальной сборной Словении.

Клубная карьера

«Олимпия» 
Облак родился в Шкофья-Лока, Гореньска, начал свою карьеру в родном городе, играя за «Лочан». В возрасте 10 лет перешёл в «Олимпия Любляна». Отверг предложение от «Эмполи» в пользу «Фулхэма» в 2009 году, но в конечном итоге остался в Словении, продлив контракт до 2011 года. Облак дебютировал как профессиональный футболист в сезоне 2009/10 в возрасте всего лишь 16 лет, пропустив только три игры Первой лиги, «Олимпия» заняла четвёртое место.

«Бенфика» 
14 июня 2010 года Облак подписал контракт с «Бенфикой», и сразу же был отдан в аренду другой команде Лиги Сагриш «Бейра-Мар». Он закончил сезон 2010/11 уже с «Ольяненсе», ни разу не выйдя на поле, при десяти попаданиях в заявку. По-прежнему принадлежащий «Бенфике» Облак перешёл в другую португальскую команду, «Униан Лейрия», на сезон 2011/12. Дебютировал в лиге 15 января 2012 года в гостевом матче против «Насьонал Фуншал» (2:2). В июле 2013 года Облак не присутствовал на предсезонной подготовке, утверждая, что у него не было действительного контракта с «Бенфикой». В следующем месяце он продлил контракт до 2018 года, описав ситуацию как «недоразумение».

После нескольких ошибок опытного Артура Мораэса в сезоне 2013/14 тренер Жорже Жезуш дал шанс проявить себя Облаку, который отстоял несколько «сухих» матчей за клуб, в частности в игре против «Порту» (2:0), и матча полуфинала Лиги Европы с «Ювентусом» (0:0). Пропустив всего три гола в 13 матчах, Облак был награждён титулом лучшего вратаря чемпионата.

«Атлетико Мадрид» 
14 июля 2014 года Облак подтвердил свой переход в «Атлетико Мадрид». Трансфер голкипера обошёлся столичному клубу в 13 млн евро.

Облак попал в заявку на матч Суперкубка Испании против «Реала», но тот матч отстоял Мигель Анхель Мойя. Дебютировал за клуб 16 сентября в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (2:3). Первый матч без пропущенных голов он отстоял в своей дебютной игре в Кубке Испании, 3 декабря «Атлетико» со счётом 3:0 выиграл у «Оспиталета». 17 марта 2015 года в ответном матче Лиги чемпионов против «Байер 04» Облак на 23-й минуте вышел на замену вместо получившего травму Мигеля Анхеля Мойи. «Атлетико» выиграл со счётом 1:0, отыграв такое же выездное поражение. Игра дошла до серии пенальти, Облак отбил удар Хакана Чалханоглу, ещё два удара игроков «Байера» были выше ворот, «Атлетико» выиграл серию 11-метровых со счётом 3:2.

3 мая 2016 года в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов Облак отбил пенальти Томаса Мюллера на «Альянц Арене»; хотя «Атлетико» проиграл 1:2, клуб прошёл в финал по правилу выездного гола. Однако в финале уступил мадридскому «Реалу» в серии пенальти (3:5). По окончании внутреннего сезона Облак выиграл Трофей Саморы как лучший вратарь, пропустив 18 мячей в 38 играх и повторив 22-летний рекорд вратаря «Депортиво Ла-Корунья» Франсиско Лианьо.

15 марта 2017 года Облак получил хорошие отзывы в прессе за игру Лиги чемпионов против «Байера», где он сделал три сейва подряд, оставил свои ворота «сухими» и обеспечил выход в четвертьфинал. По итогам сезона 2017/18 Облак выиграл Лигу Европы, а также в третий раз кряду стал лучшим вратарем Примеры, имея наименьшее количество пропущенных мячей.

15 августа 2018 года Облак вместе с «Атлетико» выиграл Суперкубок УЕФА, победив «Реал Мадрид» со счётом 4:2 в дополнительное время. 6 ноября 2018 года Облак отстоял «на ноль» в матче с дортмундской «Боруссией» (2:0). Тем самым он отстоял свой сотый матч за «Атлетико Мадрид» без пропущенных мячей, на это ему понадобилось 178 официальных игр. 17 апреля 2019 года Облак продлил контракт с клубом на четыре года — до 2023 года. В конце сезона Облак четвёртый раз подряд выиграл Трофей Саморы, повторив рекорд Виктора Вальдеса по выигранным Трофеям подряд. Он также был удостоен награды Лучший вратарь сезона Ла Лиги в четвёртый раз подряд.

В преддверии сезона 2019/20 был назначен вице-капитаном команды после Коке. 21 октября Облак был номинирован на новосозданную награду Яшина, которая будет вручаться лучшему вратарю в мире.

В сезоне 2020/21 Облак с «Атлетико Мадрид» выиграл Ла Лигу. Ему удалось провести 18 «сухих» матчей из 38, а также добиться показателя в 80 % отбитых ударов за сезон.

15 августа 2021 года Облак сыграл свой 304-й официальный матч за «Атлетико Мадрид» и стал лидером среди вратарей команды по количеству матчей, побив предыдущий рекорд Абеля Ресино.

Карьера в сборной 
Облак впервые был вызван в сборную Словении до 21 года в августе 2009 года, заменив травмированного Яна Копривца. Дебютировал 9 сентября того же года в матче против Франции. 11 сентября 2012 года дебютировал за национальную сборную, его команда на выезде потерпела поражение от Норвегии со счётом 1:2 в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2014 года. После ухода из сборной Самира Хандановича стал основным вратарём команды. 6 сентября 2019 года впервые вывел сборную Словении на поле с капитанской повязкой.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Выступления за сборную

Достижения

Командные 
«Олимпия»
 Победитель Второй лиги Словении: 2008/09

«Бенфика»
 Чемпион Португалии: 2013/14
 Обладатель Кубка Португалии: 2013/14
 Обладатель Кубка португальской лиги: 2013/14

«Атлетико Мадрид»
 Чемпион Испании: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Испании: 2014
 Победитель Лиги Европы УЕФА: 2017/18
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2018

Личные 
 Обладатель Трофея Саморы по версии Marca (5): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/2021
 Лучший вратарь года в Ла Лиге (4): 2016, 2017, 2018, 2019
 Футболист года в Словении (5): 2015, 2016, 2017, 2018, 2020
 Символическая сборная Лиги чемпионов УЕФА (2): 2015/16, 2016/17
 Входит в «команду сезона» Лиги Европы: 2017/18
 Входит в состав символической сборной чемпионата Испании (2): 2015/16, 2016/17
 Игрок месяца Ла Лиги: май 2021
 Входит в символическую сборную сезона по версии European Sports Media: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 PrvaLiga player profile 
 

Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Игроки ФК «Бейра-Мар»
Игроки ФК «Униан Лейрия»
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Бенфика B»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Обладатели трофея Саморы